

Geografia 
 Landes – dipartimento francese della regione Nuova Aquitania
 Landes – comune francese nel dipartimento Charente Marittima della regione Nuova Aquitania
 Landes de Gascogne – regione naturale francese dell'Aquitania
 Landes de Bordeaux – zona delle Landes de Gascogne a contatto con l'agglomerato urbano di Bordeaux.

Persone 
 Michael Landes – attore statunitense
 David Landes – storico statunitense